А́гринка — деревня Ульяновского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 47 хозяйств, 125 жителей.

География 
Деревня расположена в 1 км восточнее села Берёзовка, расстояние до центра сельсовета села Ульяновка — 9 км, расстояние до районного центра пгт. Тамала — 4 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня образована как хутор помещиком Агринским в середине XIX века, входила в состав Дуровской волости Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1939 году — в Тамалинском районе Пензенской области, в 1963—1966 годах — в Белинском районе Пензенской области, с 1966 года — в составе Берёзовского сельсовета Тамалинского района. Согласно Закону Пензенской области № 1992-ЗПО от 22 декабря 2010 года Берёзовский сельсовет упразднён, деревня передана в Ульяновский сельский совет.

Численность населения

Улицы 
 Бугровка;
 Центральная.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» 
 
 
 Агринка на карте Пензенской области 
 Ныне существующие населенные пункты Тамалинского района Пензенской области 

Населённые пункты Тамалинского района